Municipio de Hillsdale puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Hillsdale (condado de Eddy, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Eddy.
 Municipio de Hillsdale (condado de Wells, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de Wells.
 Municipio de Hillsdale (condado de Faulk, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Faulk.
 Municipio de Hillsdale (condado de Hillsdale, Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Hillsdale.
 Municipio de Hillsdale (condado de Winona, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Winona.